Скрыплев (Скрыплёв) — фамилия:

 Скрыплевы — дворянский род.

 Скрыплев, Василий Иванович — Георгиевский кавалер (капитан 2-го ранга; № 1607; 26 ноября 1804).
 Скрыплёв, Константин Григорьевич (1826—1900) — контр-адмирал.
 Скрыплев, Павел Петрович (? — после 1856) — контр-адмирал с 07.11.1851; Георгиевский кавалер (капитан 2-го ранга; № 6564; 5 декабря 1841; выслуга).
 Скрыплев, Пётр Иванович — командир Витебского мушкетерского полка

См. также 
 Остров Скрыплёва